Законода́вче зібра́ння, Законода́вчі збо́ри — термін, яким іноді в юридичній науці позначають родове поняття парламент в багатьох історичних та сучасних державах. У такий спосіб, зокрема, акцентують на двох важливих ознаках парламенту:
 по-перше, визначають і називають основну функцію парламенту — законотворчу, вказуючи на його призначення як органу законодавчої влади (функціональна ознака);
 по-друге, наголошують на колегіальності парламенту, відповідних засадах у його організації і діяльності (організаційна ознака).

Законодавче зібрання — у Франції вища законодавча установа в період Великої французької революції і при Другій республіці.

Див. також 
 Палата зібрань
 Народні збори

Посилання 
 Законодавчі збори  // 

Парламент